Снэр может означать:

 Снэр — ударный музыкальный инструмент.
 Снэр — персонаж скандинавской мифологии.